Il campionato di Serie B di pallacanestro maschile 1982-1983 è stato il nono dall'ultima riforma dei campionati.

Vi partecipano trentadue squadre divise geograficamente in due gironi da sedici. Le squadre si incontrano per la regular season in partite di andata e ritorno, la vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0. Dopo i play-off, le squadre vincenti sono promosse in Serie A2. Retrocedono 8 squadre: le ultime 4 classificate di ogni girone della regular season.

Stagione regolare

Girone A

Classifica 

 un punto di penalizzazione per rinuncia

Risultati

Girone B

Classifica

Risultati

Play-off

Verdetti 
 Promossa in Serie A2: Vicenzi Verona.Formazione: Anconetani, Inferrera, Della Vecchia, Pastorello, Gregorat, Fioretti, Taccola, Masolo, Zamberlan, Scramoncio. Allenatore: Bruno Arrigoni
 Promossa in Serie A2: Viola Reggio Calabria.Formazione: Bianchi, Mallamace, Porto, Battisti, Campanaro, Campiglio, Grasselli, Vasile, Laganà, Gira. Allenatore: Gianfranco Benvenuti
 Retrocesse in Serie C: Nike Cremona; Bassi Prato Firenze; Gianessi La Spezia; Cestistica Pescia; Dinamo Basket Sassari, Basket Sarno, Stamura Basket Ancona, Amatori Messina

Bibliografia
La Provincia (di Cremona) edizione 1982-83;
La Gazzetta del Mezzogiorno edizione 1982-83

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1982
1982-1983